«ASAP» — песня американского хип-хоп исполнителя T.I., записанная 24 мая 2005 года, в качестве третьего сингла в поддержку его третьего студийного альбома «Urban Legend», выпущенного в 2004 году. Песня стала саундтреком игры Midnight Club 3: DUB Edition, вышедшей в 2005. Также на песню был выпущен официальный ремикс, на который попали куплеты Pimp Squad Click, Big Kuntry King и Mac Boney. Песня была воспринята в качестве дисс-трека на хьюстонского рэпера Lil Flip.

Позиции в чартах 
Пиковой позицией трека в чарте Billboard Hot 100 стала 75-ая строчка, где он продержался более 8 недель, а в отделении Hot R&B/Hip-Hop Songs 18-ая. Для трека «Motivation», который располагается на стороне «Б», пиковой строчкой стала 62-ая позиция в том же отделении Hot R&B/Hip-Hop Songs. Песня получила золотую сертификацию от американской ассоциации звукозаписывающих компаний за преодоление порог в 500,000 проданных копий на территории США.

Попадания в чарты

«ASAP»

«Motivation»

Сертификации

Ссылки 

Синглы 2005 года
Песни 2004 года
Диссы